Чемпионат Италии по футболу 1901 года — четвёртый по счёту сезон футбольного первенства в Италии. Турнир прошёл в период с 14 апреля по 5 мая. В чемпионате приняло участие пять команд. Чемпионом впервые стал футбольный клуб «Милан» из одноимённого города. Трёхкратный чемпион страны «Дженоа» стал серебряным призёром.

Клубы-участники

Действующий чемпион 
  Дженоа

Остальные

Ломбардия 
  Милан
  Медиоланум

Пьемонт 
  Джиннастика
  Ювентус

Ход турнира

Пьемонт

Ломбардия

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Футбол в Европе в 1901 году
1901
1901 год в Италии